Wallenius är ett svenskt efternamn, som är vanligare i Finland än i Sverige. Offentlig statistik tillgänglig i augusti 2015 uppger 1378 personer bosatta i Finland och 490 personer bosatta i Sverige med efternamnet Wallenius.

Personer med efternamnet Wallenius

 Allan Wallenius (1890–1942), finländsk författare, bibliotekarie och journalist
 Anders Wallenius (1833–1889), svensk godsägare, byggmästare, ingenjör och politiker
 Asser Wallenius (1902–1971), finländsk hastighetsåkare på skridskor
 Bengt Gabriel Wallenius (1861–1955), arkitekt och målare
 Gabriel Wallenius (1648–1690), präst och skriftställare
 Gösta Wallenius (1903–1978), textförfattare, kompositör och kapellmästare
 Ivar Ulrik Wallenius (1793–1874), finländsk orientalist
 Jacob Wallenius (1761–1819), språkman, professor i Greifswald
 Janne Wallenius (född 1968), professor i reaktorfysik
 Johan Wallenius (1698–1746), finländsk universitetslärare
 Johan Fredrik Wallenius (1765–1836), finländsk universitetslärare
 Kurt Martti Wallenius (1893–1984), finländsk militär och författare
 Margareta Wallenius-Kleberg (född 1937), svensk affärskvinna
 Martin Johan Wallenius (1731–1773), finländsk matematiker
 Mats Wallenius (född 1959), svensk direktör för kulturella organisationer
 Olof Wallenius (1902–1970), svensk skeppsredare och affärsman
 Raija Wallenius(född 1942), finlandsfödd svensk konstnär

Se även
 Walleniusrederierna

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland